Я́ков Ко́стин:
 Костин, Яков Дмитриевич (1917—1993) — полный кавалер ордена Славы.
 Костин, Яков Петрович (1785—1864) — городской голова Петрозаводска, купец.